Zilver, Ag is het symbool in het systeem der elementen
 Ág, plaats en gemeente in Hongarije

 .ag, het achtervoegsel van domeinnamen in Antigua en Barbuda

 de landcode van Antigua en Barbuda
 de IATA-code van ASL Airlines Ireland
 Aktiengesellschaft, een Duitse term voor de naamloze vennootschap
 Advocaat-generaal, vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad en de gerechtshoven.
 AG Groep, een voormalige Belgische verzekeringsmaatschappij die was opgegaan in Fortis Insurance Belgium
 AG Insurance, de nieuwe naam van Fortis Insurance Belgium